Die Atlantic Tire Championships 2016 waren ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. September 2016 in Cary stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 82 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 80 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 66 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Cary (North Carolina)